Galadriel (elf), een elfenkoningin uit de boeken van Tolkien
 Galadriel (Spaanse band), een Spaanse progressieve-rockband
 Galadriel (Slovaakse band), een Slowaakse dark doommetalband
een nummer van de band Barclay James Harvest op hun album Through the Ryes of John Lees (disc 1) uit 1990